Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition de  s'est disputée du 11 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Harris.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eugenia Birioukova et Janet Young.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972 II
Adelaide II
Tennis en Australie en 1972
Tennis en décembre 1972